Dual slalom (narciarstwo) – w narciarstwie
 Dual slalom (kolarstwo górskie) – w kolarstwie górskim